Osphronemus är ett släkte av fiskar. Osphronemus ingår i familjen Osphronemidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Osphronemus